Riberette peut désigner :
 La Riberette, fleuve côtier des Pyrénées-Orientales ;
 La Riberette, rivière du Gers, affluent du Midour ;
 La Riberette, rivière des Pyrénées-Orientales, affluent de la Têt.